Это список городов Сан-Томе и Принсипи. К городам в данном случае отнесены поселения с населением больше 300 человек.

В 1991 года перепись населения проводилась 4 августа, в 2001 года — 25 августа. Также приводится оценка численности населения на 1 января 2005 года.

Таблица

Ссылки 
 Национальный статистический институт Сан-Томе и Принсипи
 Наиболее важные населённые пункты Сан-Томе и Принсипи со статистикой их населения

 
Сан-Томе и Принсипи
Списки:Африка